

Patronyme 

 Georges Duby (1919-1996), un historien français spécialiste du Moyen Âge ;
 Lycée international Georges-Duby de  Luynes en France
 Jacques Duby (1922-2012), un acteur français de théâtre, cinéma et télévision ;
 Jean Étienne Duby (1798-1885), un botaniste français ;
 Jean-Christian Duby (1948-) un pilote automobile et chef d'entreprise français ;
 Virginie Duby-Muller (1979-), une femme politique française.